Supernatural kan referere til:

 Supernatural (tv-serie) – en amerikansk tv-serie fra 2005
 Supernatural (band) – et svensk band fra 2001